La Svenska basketligan 2013-2014 è stata la 61ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Södertälje Kings.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
2013-2014